Bilney ist der Familienname folgender Personen:

 Ray Bilney (* 1945), australischer Radrennfahrer
 Thomas Bilney (~1495–1531), englischer Priester und Märtyrer